Jilin (stad),  China
 Jilin (provincie), China
 Jilin (automerk)